Municipio de Wheaton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wheaton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Wheaton (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Wheaton (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.